Carlos Soria, el nombre puede pertenecer a las siguientes personas:

Carlos Soria (1939): es un alpinista español.
Carlos Ernesto Soria (1949-2012): fue un abogado y político argentino.